Алекса́ндр Па́влович Смирно́в:
 Смирнов, Александр Павлович (1888—1950) — священник, ректор МДА и МДС.
 Смирнов, Александр Павлович (1916—?) — генерал-майор, начальник Казанского суворовского военного училища. Примечания